Жигулі́вська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь приволзької височини Жигулі.

 Жигулівська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 У місті Донецьк:
 Жигулівська вулиця — вулиця у Калінінському районі;
 Жигулівська вулиця — вулиця у Кіровському районі.
 Жигулівська вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці